Sandt ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Sandt (* 1962), deutscher Fußballtorhüter
 Emil Sandt (1864–1938), deutscher Schriftsteller 
 Erich Sandt (1878–1936), deutscher Schauspieler und Bühnenregisseur
 Erika Sandt (1918–2010), deutsche Musikpädagogin
 Heinrich van de Sandt (1899–1974), deutscher Landwirt und Politiker (Zentrum, NSDAP), MdR
 Julika Sandt (* 1971), bayerische Politikerin (FDP)
 Julius Sandt (1856–1928), deutscher Unternehmer und Brauereidirektor
 Karl von Sandt (1826–1890), deutscher Verwaltungsbeamter
 Max von Sandt (1861–1918), deutscher Verwaltungsjurist
 Nicole Sandt (* 1970), deutsche Autorin
 Nina Sandt (1928–2003), österreichische Schauspielerin
 Theodor van de Sandt (1900–1982), deutscher Politiker und Landrat
 Walter Sandt (1891–1972), deutscher Botaniker und Hochschullehrer
 Wolfgang Sandt (* 1960), deutscher Bildhauer und Autor

Siehe auch:
 Sant
 Sand (Begriffsklärung)
 Zandt (Begriffsklärung)